Демьяню́к () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Демьянюк, Александр Павлович (род. 1950) — украинский дипломат.
 Демьянюк, Алексей Владимирович (1958—1999) — советский спортсмен-легкоатлет, чемпион СССР по прыжкам в высоту.
 Демьянюк, Дмитрий Алексеевич (род. 1983) — украинский спортсмен-легкоатлет, прыгун в высоту, сын А. В. Демьянюка.
 Демьянюк, Иван Николаевич (1920—2012) — бывший гражданин СССР и США, неоднократно обвинявшийся в причастности к военным преступлениям в годы Второй мировой войны.
 Демьянюк, Фома Семёнович (1898—1968) — российский учёный-технолог, лауреат Сталинских премий. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.